Дербішир (англ. Derbyshire, МФА /ˈdɑrbɪʃər/ або /ˈdɑrbɪʃɪər/,  слухатиопис файлу) — графство в Англії.
 Метт Дербішир (англ. Matt Derbyshire, нар. 14 квітня 1986, Блекберн) — англійський футболіст.